Рози́ди (Rosids) — підклас евдикотів, тобто справжніх дводольних рослин. Згідно із системою APG II класифікації покритонасінних, це справжній монофілетичний таксон, одна з двох головних груп евдикотів (друга — айстериди). У застарілій системі Кронквіста представників розидів відносили до підкласів Hamamelididae, Rosidae і Dilleniidae.

Вік утворення таксону оцінюється в 117–108 млн років, перші скам'янілості, що відносять до розидів, мають вік приблизно 94 млн років.

Характерні ознаки: довгий ембріон, неактивний ген хлоропласту infA, мітохондріальний інтрон coxII.i3 0. На членах групи звичайні гусениці метеликів, особливо на деревоподібних представниках. Ще однією ознакою є розташування нектарника у квітколожі. Ця ознака є різною у різних груп евдикотів, наприклад, у Vitales він розташований на гіноеціумі (групі маточок), а у Proteaceae — також у квітколожі. Також характерні слизові клітини в квітках, потовщена слизиста внутрішня переклінільна (паралельна поверхні) стінка і відокремлена цитоплазма поширені в цій групі (примітка: ще не знайдені у Геранієцвітих (Geraniales)). Чашолистки характерно мають сліди трьох щілин (у більшості інших Евдикотів — одна). Розвиток пелюстки часто відстає від інших частин квітки).

На сьогоднішній стадії досліджень межі розидів визначені неточно. Підтримку групи оцінюють в 79%, але вони також можуть включати Vitales і Saxifragales, хоча із слабкою підтримкою. В межах розидів взаємини також дещо неясні, і топологія філогенетичного дерева потребує доробки і вдосконалення.

Розиди складаються з двох груп: порядку виноградоцвітих (Vitales) і групи справжніх розидів (eurosids). Своєю чергою справжні розиди поділяються на дві групи: фабіди (fabids) й мальвіди (malvids). Назва фабіди походить від наукової назви бобоцвітих (Fabales), а мальвіди — від наукової назви мальвоцвітих (Malvales). 

Філогенетичне дерево розидів:

Ресурси Інтернет 
 Angiosperm Phylogeny Website

Посилання 

 
Підкласи рослин